Crépy (Aisne) - comuna francesa na região administrativa da Picardia, no departamento de Aisne.
 Crépy (Pas-de-Calais) - comuna francesa na região administrativa de Nord-Pas-de-Calais, no departamento de Pas-de-Calais.

Desambiguação